

Toponyme

États-Unis 
 Irving, un village situé au sud-est du comté de Montgomery dans l'Illinois.
 Irving, ville du Texas.
 Irving, une communauté non constituée en municipalité du comté de Benton, en Iowa

Patronyme 

 Alfred Irving Hallowell (1892-1974), anthropologue américain ;

 Clifford Irving (1914-2004), homme politique mannois ;
 Clifford Irving (1930-2017), journaliste d'investigation et romancier américain ;
 David Irving (1938-), écrivain britannique ;
 Edward Irving (1792-1834), pasteur britannique à l'origine de l'Église catholique apostolique ;
 Henry Irving (1838-1905), acteur britannique ;
 Henry King Irving, homme d'affaires australien et homme politique fidjien ;
  :
 John Irving (1942-), romancier et scénariste américain ;
 John Irving (1989-), footballeur anglais ;
 Joseph Irving (1830-1891), journaliste et annaliste écossais ;
 Kenneth Colin Irving (1899-1992), homme d'affaires canadien ;
 Kyrie Irving (1992-), basketteur australo-américain ;
 Liz Irving (1965-), joueuse australienne de squash ;
 Margaret Irving (1898-1988), actrice américaine ;
 Paulus Æmilius Irving (1714-1796), officier et administrateur britannique ;
 Richard Irving (1917-1990), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Washington Irving (1783-1859), écrivain américain.
  :

Prénom 

Irving Ashby (1920-1987), guitariste américain ;
Irving Berlin (1888-1989), compositeur ;
Irving Bibo (1889-1962), compositeur américain ;
Irving Cummings (1888-1959), réalisateur américain ;
Irving Fisher (1867-1947), économiste américain ;
Irving Gill (1870-1936), architecte américain ;
Irving John Good (1916-2009), statisticien britannique ;
Irving Janis (1918-1990), chercheur en psychologie ;
Irving Kristol (1920-2009), politicien ;
Irving Langmuir (1881-1957), chimiste et physicien américain ;
Irving Layton (1912-2006), poète canadien ;
Irving Penn (1917-2009), photographe de mode américain ;
Irving Thalberg (1899-1936), producteur de cinéma américain.

Entreprise 
 Irving Oil, compagnie pétrolière canadienne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis